Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1988 odbyły się między 11 a 17 kwietnia 1988 w szwajcarskiej Lozannie.

Tytuł mistrzów świata zdobyła Norwegia (Eigil Ramsfjell), która w finale pokonała obrońców tytułu Kanadyjczyków (Pat Ryan) 5:4. W małym finale, wystąpiły drużyny Szkocji (David Smith) i Szwajcarii (Daniel Model), brązowy medal wynikiem 4:3 zdobyli Szkoci.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1988
1988 w curlingu
1988 w Europie
Szwajcaria w XX wieku
Curling w Szwajcarii
Sport w Lozannie